Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Локомотив Москва» и их главных достижений с 1935 года по настоящее время. Всего команду возглавлял 31 специалист, включая исполняющих обязанности главного тренера. Первым тренером футбольного клуба «Локомотив» Москва в официальных матчах является Алексей Столяров, он же завоевал первый трофей для клуба — Кубок СССР 1936 года. Самым успешным специалистом в истории клуба является Юрий Сёмин, под чьим руководством команда завоевала 3 золотых медали чемпионата России, 6 кубков России и 3 суперкубка страны. Он же добился наивысшего успеха в европейских соревнованиях — 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2003/04.

В настоящее время московский «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов.

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 27 ноября 2022 года. В статистику включены только официальные матчи.

Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера

Примечания

Ссылки 
 

Локомотив (Москва)